Коммунистическая партия Белоруссии:

 Коммунистическая партия Белоруссии (1918—1993) — существовала с 1918 по 1993 гг.
 Партия коммунистов Белорусская (ПКБ) — основана в 1991 году, в 2009 году переименована в Белорусскую партию левых «Справедливый мир».
 Коммунистическая партия Беларуси, основана в 1996 году в результате раскола в ПКБ.